Konselj kan avse:

 Konselj (Sverige) – ett regeringssammanträde där statschefen är ordförande
 Konselj (Danmark) - kallad geheimekonseljen, var konungens råd i Danmark 1772-1848 och i Norge 1772-1814

Se även 
 Konseljpresident –  titeln för regeringschefen i vissa länder